Lac Rouge (Canada)
 Lac Rouge (Croatie)
 Lac Rouge (Roumanie)

Voir aussi